Parkins ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Parkins, US-amerikanische Jazzmusikerin
 Barbara Parkins (* 1942), kanadische Schauspielerin
 Sam Parkins (1926–2009), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Zeena Parkins (* 1956), US-amerikanische Harfenistin (auch Keyboard, Akkordeon und Live-Elektronik)